Niels Thorn ist der Name folgender Personen:

* Niels Thorn (Mediziner) (1924–2014), dänischer Physiologe 
 Niels Thorn (Fußballspieler) (* 1948), dänischer Fußballspieler